Sipalki-Do, em (coreano: Sib Pal Ki ou Sib Pal Gi, é uma arte marcial de origem milenar com raízes na China. Foi introduzida na região onde hoje se situa a Coreia do Sul por Mongóis e cuja primeira menção escrita foi no texto ilustrado sobre antigas artes coreanas de guerras chamado "Muye Dobo Tongji" (livro ilustrado sobre Artes Marciais), publicado em quatro volumes no ano de 1790, por ordem do rei Chongio. 

Até o ano 1552 d.C., na Coreia existiam mais de 56 técnicas distintas, com e sem o uso de armas. E neste ano, por ordem do Imperador da Coreia, as técnicas de Artes Marciais foram resumidas a 18, originando-se assim o nome Sipalki: SIP=10, PAL=8, KI= técnica, 18 técnicas (com e sem armas) ou "O Caminho para as 18 Técnicas". Na invasão da Coreia pelo Japão de 1908 a 1945, a prática de artes marciais era proibida. De 1950 a 1953, durante a guerra entre a Coreia do Sul e do Norte, que durou 3 anos, também não se praticaram as Artes Marciais na Coreia. No ano de 1954 as artes marciais voltaram a ser praticadas com intensidade nas Coreias.

Técnicas do Sipalki-Do
A primeira das 18 técnicas é chamado Ho Sin Sul e inclui todos os tipos de movimentos de autodefesa, como apertos, os pontos de pressão, técnicas de contenção ou projeções.
A segunda técnica, Kwom Bop vem de sistemas de combate de monges budistas e inclui ataques abertos com mãos, pés, cabeça, defesas de vários ângulos, posições e técnicas de meditação.
A terceira técnica é chamada Kyo Yong e inclui a estratégia e combinações de movimentos necessários em situações de autodefesa contra vários adversários.
Os restantes 15 das 18 técnicas que tornam o gerenciamento do sistema Sipalki usando diferentes armas, tanto no ataque e defesa, vara ou seja articulado (nang GOM), vara curta (dan bog), vara longa (Bongo) sabre (kom), espada (chung Iong), faca (dar GOM), duas facas (ssang GOM), escudo (fe bang), correia (Ssan), chicote (sul fion), lança (chang), de baionete (chong gom ), luvas (Jwan), machado (doki), tiro com arco (kung sul).

Liga Internacional de Sipalki 
Em 1966 o Grão-Mestre Soo Nam Yoo (1940 - 2018) foi graduado como 9º DAN em uma reunião entre os membros da Liga Internacional. Esta reunião era integrada por membros da família e alunos do pai do Grão-Mestre Yoo, vindos do Japão, da própria Coreia e China e é a partir deste ano que se inicia a difusão do estilo fora do até então pequeno círculo de alunos do patriarca da família Yoo.
Hoje o Grão-Mestre Soo Nam Yoo, 10º DAN. preside a grande entidade de Sipalki, a Mundial Sipalki. Apesar de antigamente existirem muitas escolas de sipalki, na atualidade são 5 as mais difundidas: Ion-bi-ryu ("estilo" praticado por várias gerações da família Yoo), Ya-sem-ryu, Um-dang-ryu, Me-hua-tang-ryu e So-rim-ryu. Na América do Sul, o órgão máximo do estilo Ion Bi Ryu é a Federação Sul-Americana de Sipalki, presidida pelo grão-mestre Joong Hyun Park (8º DAN) discípulo mais graduado do grão-mestre Soo Nam Yoo.

Federação Sul-Americana de Sipalki 
A Federação Sul-americana de Sipalki é dirigida pessoalmente na Argentina e em toda a América do Sul pelo Mestre Joong Hyun Park, 8º Dan, que é o mais alto ranking e principal discípulo direto de Grande Mestre Soo Nam Yoo, 10º Dan, a classificação mais alta em todo o mundo Sipalki estilo Ion Bi Ryu de Segredos da andorinha.
No Brasil surgiu a Academia do Instituto Mhe Hua que é filiada a Federação Sul-americana de Sipalki e que foi criada em 1984 pelo Mestre Cláudio (em memória) e hoje é dirigida pelo seu irmão Mestre Juarez dos Santos Rodrigues,  5º Dan.
Atualmente o Instituto Mhe Hua possui 8 Academias, sendo elas em Foz do Iguaçu - PR, Cascavel - PR, Catanduvas - SC, São Paulo - SP, Porto Alegre - RS e no exterior na cidade de Hernandarias - Paraguay.

Política da Federação Sul-Americana de Sipalki (FSS) 
Sipalki está aberto para todos os que querem aprender esta arte marcial tradicional, independentemente da idade ou condição física, fortalecendo o espírito, físico e a saúde de forma simultânea, gerando em cada um de seus praticantes a segurança para crescer na vida, ao mesmo tempo que aprendem um dos mais eficientes sistemas de luta, defesa pessoal e um amplo espectro de manuseio de armas supervisionado por mestres e professores altamente capacitadosNossa visão é se espalhar Sipalki Ion Bi Ryu através da Federação Sul-americana de Sipalki incluindo o mais vasto conjunto possível de centros de educação direcionados e supervisionado pessoalmente pelo Mestre Joong Hyun Park, 8º Dan, com base nos sistemas de formação mais eficazes e eficientes e praticando a arte marcial de origem coreana.Temos a missão de conseguir que o Sipalki seja uma das principais artes marciais praticadas em cada um dos países que se desenvolve o ensino desta antiga y efetiva arte, com o objetivo de incorporar novos discípulos que desejam aprender e ser formar como Spalkistas diretamente com o Mestre Joong Hyun Park, reconhecido internacionalmente.

Ligações externas 
  - Sipalki.org
 http://www.sipalkiibr.com
 http://www.sipalkido.com 
 http://www.sipalkido.com.br 
 http://www.artesmarciais.org 
  - Sipalki na Argentina
 - Resenha de Sipalki por Andres Esquivel * https://www.sipalkidbk.com

Artes marciais coreanas
Artes marciais por modalidade